Majkowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Majkowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Majkowo – wieś w obwodzie lipieckim
 Majkowo – wieś w rejonie kimrskim obwodu twerskiego
 Majkowo – wieś w rejonie olenińskim obwodu twerskiego
 Majkowo – wieś w obwodzie tomskim
 Majkowo – wieś w obwodzie tulskim

Zobacz także 
 Majkowice – nazwa miejscowości

Strony ujednoznaczniające